Ante Rožić (1986-), joueur australien de football ;
 Marin Rozić (1983-), joueur croate de basket-ball.